Molenslootbrug (Amsterdam)
 Molenslootbrug (Haarlem)